Les Halles (markt), vroegere marktplaats en huidig winkelcentrum in Parijs
 Les Halles (metrostation), metrostation in Parijs
 Les Halles (Rhône), een gemeente in het Franse departement Rhône (regio Auvergne-Rhône-Alpes), arrondissement Lyon